Ное Рот  — швейцарський фристайліст, фахівець із лижної акробатики, дворазовий чемпіон світу, володар Кубка світу 2020 року.

Спортивні результати

Виступи на Олімпійських іграх

Виступи на чемпіонатах світу

Виступи на Кубках світу 
 15 подіумів
  — 3
  — 6
  — 6

Посилання 
 

Швейцарські фристайлісти
Фристайлісти на зимових Олімпійських іграх 2018
Фристайлісти на зимових Олімпійських іграх 2022
Швейцарські учасники зимових Олімпійських ігор 2018
Швейцарські учасники зимових Олімпійських ігор 2022